Viaduct van Remouchamps (spoor), een spoorviaduct over de Amblève, deel van spoorlijn 42
Viaduct van Remouchamps (weg), een wegviaduct, deel van de A26